Phlegon bezeichnet:

 Phlegon von Tralleis, griechischer Schriftsteller des 2. Jahrhunderts
 Der Name eines der vier Pferde, die den Sonnenwagen des Helios ziehen
 Eine gegrüßte Person im Brief des Paulus an die Römer
 Phlegon von Marathon, einer der Siebzig Jünger